USAG steht für:

 USA Gymnastics, nationaler Turn-Verband der Vereinigten Staaten
 United States Agriculture Index Fund, Indexfonds der US-amerikanischen Agrarwirtschaft
 United States Army Garrison, Garnison der United States Army
 United States Attorney General, Leiter des Justizministeriums der Vereinigten Staaten